Draven (Verderena, Barreiro, 16 de Maio de 1983) é um dirigente português de wrestling profissional, atualmente trabalha para a Associação Portuguesa de Wrestling (APW).

A sua estreia na APW deu-se a 22 de Agosto de 2006 no evento APW Suplex de Verão - noite 6, na zona ribeirinha de Portimão. Nesse evento serviu de ring announcer, sendo talvez o primeiro do mundo a ter de anunciar os lutadores e os resultados sem um microfone, já que a equipa de som da Câmara Municipal de Portimão não estava presente e não houve nem microfones nem músicas de entrada para os lutadores, pelo que teve de gritar o melhor que conseguia para conseguir ser ouvido pelos cerca de 1000 espectadores presentes.

Mas foi mais tarde que viria a marcar uma presença mais notada no ringue da APW, ao ser-lhe atribuído o papel de manager, conhecido agora como Draven. Curiosamente, não foi num evento da APW que Draven se estreou como manager, foi num evento da promoção espanhola EWE Catch, a 14 de Outubro de 2006 em Roquetas del Mar, onde substituiu Johny Casino, que se encontrava afastado da APW e do wrestling em geral, como manager do lutador da APW Iceborg, num combate contra outro lutador da APW, KarmageDan. Draven ajuda o seu protegido a vencer KarmageDan, quando impede que este realize um splash para cima de Iceborg, permitindo-lhe fazer um chokeslam da terceira corda e garantido-lhe a vitória.

Entretanto, Iceborg abandona repentinamente a APW por problemas internos e Draven fica sem protegido a quem garantir os seus serviços. Depressa o problema é resolvido e, sem explicação (assim como igualmente foi em relação ao porquê de ter emprestado os seus serviços de manager a Iceborg que ficou por responder), Draven é colocado como manager do Campeão Nacional da APW Arte-Gore e faz a sua estreia ao lado de Arte-Gore a 5 de Janeiro de 2007 no APW Impacto Total 2007 no Campo Pequeno em Lisboa, onde acompanha o seu novo protegido ao ringue para participar na gauntlet de 10 lutadores. A sua primeira experiência como manager de Arte-Gore não foi propriamente um sucesso, quando Draven empurra o árbitro Patrick Gerken e é expulso da área de combate pelo mesmo. Arte-Gore, que por interferência de Tony de Portugal, perderia o seu título nessa noite para Mad Dog.

Na noite seguinte, no Porto, Draven ajuda o ex-campeão Arte-Gore a recuperar o seu título num combate lumberjack. Apesar de desta vez ter obtido sucesso na sua missão, Draven ainda se envolve à tareia com os lutadores convocados para serem os lumberjacks. Apesar de tudo, Arte-Gore sagra-se de novo Campeão Nacional da APW.

Associação Portuguesa de Wrestling